Asterisk steht für:
 Sternchen (Schriftzeichen), ein typografisches Zeichen
 Asterisk (Telefonanlage), eine freie Software
 Asterisk, Pseudonym von Robert James Fletcher (1877–1965), englischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Asteriscus
 Asteriskus
 Asterix (Begriffsklärung)
 Gendersternchen